Backfire steht für:
 einen Rebound-Effekt (Ökonomie) über 100 %, also einen steigenden Energieverbrauch durch bessere Technik, die eigentlich insgesamt Energie einsparen sollte
 eine Fehlzündung im Ansaugtrakt von Verbrennungsmotoren
 ein Film frei nach Edgar Wallace von 1962, siehe Backfire (1962) 
 ein Filmdrama von 1988; siehe Final Night – Die letzte Nacht 
 den NATO-Codenamen des Flugzeugs Tupolew Tu-22M
 Version 10.03 der Firmware OpenWrt
 Backfire (Band), eine Hardcoreband aus Maastricht
 Operation Backfire, Raketentests der Alliierten, 1945
 Backfire, Originaltitel von Gesetzlos (1950)

Siehe auch:
 Backfire-Effekt